

Батуринське сільське поселення — сільське поселення, Асінівський район, Томська область
 Батуринське сільське поселення — сільське поселення, Брюховецький район, Краснодарський край